

Анкати — село, Сиримський район, Західноказахстанська область
 Анкати — село, Теректинський район, Західно-Казахстанська область

Див. також 
 Анкатинський сільський округ